Il singolare del torneo di tennis British Hard Court Championships 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Higueras che ha battuto in finale Paolo Bertolucci 6-2, 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 José Higueras (campione)
 Wojciech Fibak (secondo turno)
 Chris Lewis (quarti di finale)
 Mark Cox (quarti di finale)

 Paolo Bertolucci (finale)
 Peter Feigl (primo turno)
 Peter Elter (secondo turno)
 Iván Molina (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

British Hard Court Championships 1978